Ли Ме́рклингер (; ) — канадская кёрлингистка.

Достижения 
 Канадский олимпийский отбор по кёрлингу: серебро (2013).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Из семьи кёрлингистов. Её старший брат Дэйв Мерклингер () является одним из лучших айсмейкеров (), специалистов по подготовке льда для кёрлинга, в Канаде. Старшая сестра Энн Мерклингер — чемпионка и призёр чемпионатов Канады, бронзовый призёр чемпионата мира. Младшая сестра Брианн () и брат Билл () — кёрлингисты; Билл был запасным в команде Северо-западных территорий на .

Примечания

Ссылки 
 Lee Merklinger | Government of Canada
 Ottawa’s Lee Merklinger disappointed, but proud | Ottawa Sun (December 10, 2013)
 Team Sherry Middaugh | Grand Slam of Curling

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Канады